Heavy Rotation — четвёртый студийный альбом Анастейши, вышедший 24 октября 2008 года на лейбле Mercury Records. В США альбом вышел 17 октября 2009 года только в цифровом формате и включает в себя три переработанных композиций и бонус-трек «Naughty».

Альбом не достиг того же коммерческого успеха, как предыдущие. Сама Анастейша заявила, что на изменение творческого направления повлиял лейбл, и в следующих работах вернётся к привычному звучанию. Альбом занял 10-ое место в журнале Billboard в чарте «10 лучших альбомов 2008 года».

Список композиций

Позиции в чартах

Недельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Анастейши
Альбомы Mercury Records